Boys Town steht für:

 Boys Town (Organisation), Jugendhilfeeinrichtung in den Vereinigten Staaten, gegründet von Edward Flanagan
 Boys Town (Nebraska), Vorort von Omaha
 Boys Town, Originaltitel von Teufelskerle, US-amerikanischer Film von Norman Taurog (1938)
 Boys’ Town FC, jamaikanischer Fußballverein